Spojení písmene C a číslice 35 může mít různé významy:

 Citroën C35
 Siemens C35i